Errol – mały smok bagienny, postać odgrywająca istotną rolę w książce Terry’ego Pratchetta Straż! Straż!
 Errol – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Hampshire
 ERROL – ang. Entity Relationship Role Oriented Language, język zapytań

Osoby o imieniu Errol 
 Errol Flynn – amerykański aktor australijskiego pochodzenia
 Errol Zimmerman – holenderski kick-boxer wagi ciężkiej pochodzenia surinamskiego
 Errol Barrow – polityk barbadoski
 Errol Nolan –  amerykańsko-jamajski lekkoatleta
 Errol Aguilera – bobsleista z Trynidadu i Tobago
 Errol McFarlane – trynidadzko-tobagijski piłkarz